Ленинская Скала (до 1921 года Петровская Скала, также Скала; ) — исчезнувшее село в Ленинском районе Республики Крым, располагавшееся в центре района и Керченского полуострова, примерно в 1,5 км к северу от современного села Ленинское.

История 
Впервые в доступных источниках безымянная каменоломня встречается в материалах переписи 1897 года. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Феодосийский уезд, 1915 год, на хуторе Петровская Скала Петровской волости Феодосийского уезда, числилось 89 дворов с татарским населением в количестве 42 человека приписных жителей и 4 «посторонних».

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома, 25 декабря 1920 года был образован Керченский (степной) уезд, а, постановлением ревкома № 206 «Об изменении административных границ» от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и село вошло в состав Петровского района Керченского уезда, а в 1922 году уезды получили название округов. На карте Крымского статистического управления 1922 года селение подписано, как Скала Петровская. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа были отменены, Петровский район упразднили, влив в Керченский район. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Ленинская Скала (она же Петровская Скала), Ленинского сельсовета Керченского района, числилось 10 дворов, из них 9 крестьянских население составляло 52 человека, все татары. Постановлением ВЦИК «О реорганизации сети районов Крымской АССР» от 30 октября 1930 года (по другим сведениям 15 сентября 1931 года) Керченский район упразднили и село включили в состав Ленинского. По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 20 человек. На километровой карте Генштаба Красной армии 1941 года в селе Скала обозначено 12 дворов.

В 1944 году, после освобождения Крыма от фашистов, согласно постановлению ГКО № 5859 от 11 мая 1944 года, 18 мая крымские татары были депортированы в Среднюю Азию. С 25 июня 1946 года село в составе Крымской области РСФСР. Исключена из учётных данных в 1948—1950 году.

Примечания

Литература 
 

Исчезнувшие населённые пункты Ленинского района Крыма
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина